Cladonema är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Félix Dujardin 1843. Cladonema ingår i familjen Cladonematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Cladonema